Рокингем — многозначный термин.

Фамилия 
 Уотсон-Уэнтуорт, Чарльз, 2-й маркиз Рокингемский (англ. Charles Watson-Wentworth, 2nd Marquess of Rockingham; 13 мая 1730 — 1 июля 1782) — английский политический деятель. 9-й (с 1765 по 1766 годы) и 13-й (в 1782 году) премьер-министр Великобритании.

Топоним 
 
  — город-спутник Перта.